, dans le Maryland, un point d'arrêt pour les troupes britanniques, pendant la guerre de la Conquête (1754 – 1763), fréquenté par George Washington.
 Little Meadows, un borough du comté de Susquehanna, en Pennsylvanie.